Marca hispana puede referirse a:
El concepto marca fronteriza aplicado a Hispania o España.
Marca Hispánica en el Imperio carolingio.

El concepto comercial de marca aplicado a lo español, lo hispano o lo hispanoamericano (todos ellos términos polisémicos).
Marca española
Marca latina
Marca hispanoamericana
Marca España (la percepción exterior de los productos españoles -Made in Spain-)